Алексей Чебышёв::
 Чебышёв, Алексей Алексеевич (1852 — после 1937) — сенатор, российский консул в Канаде.
 Чебышёв, Алексей Николаевич (1892—1973) — начальник канцелярии отдела юстиции Войска Донского, вице-председатель РНО в Бельгии.